Kingdon ist der Familienname folgender Personen:

 Elizabeth Kingdon (1928–2021), amerikanische Opernsängerin (Sopran)
 Frank Kingdon-Ward (1885–1958), britischer Pflanzensammler
 Jessica Kingdon, US-amerikanische Filmproduzentin und -regisseurin
 John Kingdon (* 1940), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Jonathan Kingdon (* 1935), britischer Künstler, Autor und Zoologe